La nazionale di rugby a 13 della Germania () è la selezione che rappresenta la Germania a livello internazionale nel rugby a 13.
Ha debuttato nel 2006 contro l', partita valevole per l'European Shield.

Palmarès 
 European Shield: 2
 2006, 2011

Collegamenti esterni 
 

Germania
Rugby a 13
Rugby a 13 in Germania